

Geografia
Contea di Tate – contea del Mississippi, Stati Uniti d'America
Monte Tate – montagna del Giappone
Tate – ghiacciaio dell'Antartide

Persone
Alan Tate (1982) – ex calciatore inglese
Allen Tate (1899-1979) – poeta e critico letterario statunitense
Andrew Tate (1986) – ex kickboxer statunitense con cittadinanza britannica, figlio di Emory
Ben Tate (1988) – ex giocatore di football americano statunitense
Cassandra Tate (1990) – ostacolista e velocista statunitense
Catherine Tate (1968) – attrice e comica britannica
Darren Tate (1972) – disc-jockey britannico
Emory Tate (1958-2015) – scacchista statunitense
Frank Tate (1964) – ex pugile statunitense
Geoff Tate (1959) – cantante tedesco naturalizzato statunitense
George Henry Hamilton Tate (1894-1953) – zoologo e botanico statunitense di origine inglese
Golden Tate (1988) – giocatore di football americano statunitense
Greg Tate (1957-2021) – scrittore, musicista e produttore discografico statunitense
Harry Tate (1886-1954) – calciatore statunitense
Henry Tate (1819-1899) – filantropo britannico
Jae'Sean Tate (1995) – cestista statunitense
James Tate (1943-2015) – poeta e accademico statunitense
Jaylon Tate (1995) – cestista statunitense
Jeffrey Tate (1943-2017) – direttore d'orchestra e medico britannico
John Tate (1925-2019) – matematico statunitense
John Tate (1955-1998) – pugile statunitense
Larenz Tate (1975) – attore statunitense
Miesha Tate (1986) – ex lottatrice di arti marziali miste statunitense
Nick Tate (1942) – attore australiano
Pepsi Tate, soprannominato anche The Boy, pseudonimo di Hugh Justin Smith (1965-2007) – bassista britannico
Sharon Tate (1943-1969) – attrice statunitense
Sonja Tate (1971) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
Tanya Tate (1979) – attrice pornografica, regista e cosplayer britannica
Tristan Tate (1988) – ex kickboxer statunitense con cittadinanza britannica, figlio di Emory

Altro
Tate – complesso museale britannico
Malia Tate – personaggio della serie televisiva Teen Wolf
Max Tate, nome statunitense di Max Mizuhara – personaggio dell'anime Beyblade